Ravna je ime več naselij

ime naselja v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Ravna, neuradno krajevno ime, nem. Ravna, Rauna, občina Sele, Avstrija

v Srbiji 
 Ravna (izvirno ) je naselje, ki upravno spada pod Občino Knjaževac (Srbija)

Glej tudi 
 Ravne (razločitev)
 Ravne

Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja v Srbiji